Číměř kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Číměř (ort i Tjeckien, Vysočina), 
 Číměř (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar